North Township peut désigner les townships suivants, aux États-Unis :

Indiana 
  du comté de Lake.
  du comté de Marshall.

Kansas 
 North Township du comté de Labette.
 North Township du comté de Woodson.

Minnesota 
  du comté de Pennington.

Missouri 
 North Township du comté de Dade.

Ohio 
  du comté de Harrison.

Homonymie de townships